Closer hace referencia a varios artículos:

Música

Álbumes 
 Closer (álbum de Joy Division)
 Closer (álbum de Better Than Ezra)
 Closer (álbum de Goapele)
 Closer (álbum de Josh Groban)
 Closer (álbum de Plastikman)
 Closer (álbum de Jars of Clay)
 Closer: The Best of Sarah McLachlan
 Closer (álbum de Ty)
 Closer (álbum de David Sanborn)

 Canciones 
 Closer (canción de Fool's Garden) Closer (canción de Lacuna Coil) Closer (canción de Ne-Yo) Closer (canción de Nine Inch Nails) Closer (canción de Travis) Closer (canción de Kings of Leon) del álbum Only By The Night.
 Closer (canción de Tegan and Sara) "Closer", del álbum Forgiven, Not Forgotten, de The Corrs.
 "Closer", del álbum Lost Horizons, de Lemon Jelly.
 "Closer", del álbum Light & Shade, de Mike Oldfield. 
 "Closer", del álbum We Were Here, de Joshua Radin.
 "Closer", del álbum Paper Wings, de Cauterize.
 "Closer", del álbum Prinsessor, de Laleh.
 "Closer", del álbum Northern Star, de Melanie C.
 "Closer", del álbum A Natural Disaster, de Anathema.
 Closer (canción de The Chainsmokers), en compañía de la cantante estadounidense  Halsey

 Cine y televisión 
 Closer, una adaptación del 2004, dirigida por Mike Nichols, de la obra de teatro de Patrick Marber;
 The Closer, una serie de televisión (2005-2012);

 Literatura 
 Closer (libro) de Roderick Gordon y Brian Williams
 Closer (revista) Closer (teatro)''', obra escrita por Patrick Marber